Соревнования в беге на 3000 метров с препятствиями у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 1997 года прошли 6 августа.

Призёры

Финал 

NR — национальный рекорд, PB — личный рекорд, SB — лучший результат в сезоне.

Ссылки 
 Результаты 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 1997